Shahmirzadi steht für:
 Shahmirzadi (Sprache), Dialekt der masanderanischen Sprache im Iran

Shahmirzadi ist der Familienname folgender Personen:
 Schahrsad Shahmirzadi (* 1985), deutsche Kickboxerin